Масканьи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Масканьи, Андреа (1917—2004) — итальянский музыкальный деятель и политик. Сын Марио Масканьи.
 Масканьи, Марио (1882—1948) — итальянский композитор и музыкальный педагог. Двоюродный брат и ученик Пьетро Масканьи.
 Масканьи, Паоло (1755—1815) — итальянский анатом.
 Масканьи, Пьетро (1863—1945) — итальянский оперный композитор.